Palimpseste désigne :
 un palimpseste, un manuscrit effacé pour servir à nouveau de support d'écriture ;
 un palimpseste (géologie), une structure géologique liée à un phénomène souterrain ou à une  autre structure, souterraine ;
 un palimpseste (planétologie), une structure circulaire à la surface d'une planète ou d'un objet mineur.

Littérature 
 Palimpsestes est un essai de Gérard Genette paru en 1982.
 Palimpseste est un livre de mémoires de Gore Vidal paru en 1995.
 Palimpseste est un roman de science-fiction de Charles Stross paru en 2009.
 Le Fleuve palimpseste, un roman de Pierre Gamarra (1984), Prix de la SGDL 1985
  est la revue, créée en 1987, du centre de recherche en traduction et communication transculturelle anglais-français / français-anglais (TRACT) de la Sorbonne-Nouvelle.

Musique
Palimpsests est une œuvre symphonique en deux mouvements écrite en 1998-2002 par le compositeur George Benjamin.

Notes et références 

Homonymie de titre